Sævar Birgisson (ur. 15 lutego 1988 w Reykjavíku) – islandzki biegacz narciarski, olimpijczyk  z 2014.

W Soczi wystartował w sprincie oraz biegu na 15 km techniką klasyczną. Podczas ceremonii otwarcia igrzysk Birgisson był chorążym islandzkiej kadry.

Studiuje prawo.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
  

Islandzcy olimpijczycy
Islandzcy biegacze narciarscy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1988
Ludzie urodzeni w Reykjavíku